Рапи́ра (, от , изначально  — буквально «меч для одежды», то есть носимый с гражданским платьем, а не с доспехом, искажённое в ) — преимущественно колющее клинковое оружие, разновидность шпаги, в изначальном значении длинная «гражданская» шпага, в отличие от «боевой» шпаги слишком лёгкая для нанесения рубящего удара, тем не менее в классическом (не спортивном) варианте имеющая лезвия.

В русском языке рапирой чаще всего называется оружие со штыкообразным клинком — трёх- или четырёхгранным, преимущественно предназначенное для тренировочных поединков.

В российских дореволюционных изданиях по фехтованию «рапирой» всегда называли тренировочное оружие, не имеющее ни лезвий, ни острия, вместо которого у неё имелась «пуговка», «которая притом ещё обвёртывается замшей, чтобы нельзя было ранить». Боевое же оружие называлось шпагой.

В настоящее время рапира широко используется на соревнованиях по фехтованию (смотрите ниже).
Исторические рапиры — популярное оружие XVI—XVII веков, были, как правило, существенно длиннее () и тяжелее современных спортивных рапир.

История

/  

Разновидность шпаги с лезвиями, отличающаяся от боевых шпаг меньшим весом, а от классической короткой шпаги большей длиной. Французское , вошедшее в другие языки, происходит от испанского () — меч для придворной одежды, то есть не для доспеха. При этом во многих европейских языках отсутствует слово «шпага», а слово «рапира» используется для обозначения шпаг.

Рапира появилась в Испании в конце XV века, став современницей позднего готического латного доспеха, а также первых колесцовых пистолетов изобретённых Леонардо да Винчи, и открытий Колумба. Первоначально рапира представляла собой богато украшенный облегчённый парадный меч, носимый придворными и оснащённый такой же гардой, как и появившаяся чуть ранее, в той же Испании, боевая шпага. Что характерно, тогдашние боевые шпаги отличались от современных им готических мечей лишь сложной гардой, лучше защищавшей руку, и тоже носились с латами. В отличие от более ранних облегчённых парадных мечей, рапира подходила не только для парадного ношения, но также оказалась удачным оружием самообороны, позволяющим уверенно отбиваться от нападавших и при отсутствии как доспеха, так и щита — было достаточно кинжала или даги, а в крайнем случае можно было обойтись собственным плащом, намотанным на левую руку. В XVI веке рапира обрела популярность и в других странах. Причём широкое распространение рапир способствовало также и широкому распространению боевых шпаг.

В XVIII веке рапира была заметно потеснена более лёгкой короткой шпагой, во французском варианте гранёной, а в итальянском отличающейся от рапиры лишь длиной, которая меньше примерно на треть. Благодаря меньшей длине короткая шпага, иногда называвшаяся «короткой рапирой», обладала меньшим весом, за счёт чего позволяла более быстрое фехтование.

Итальянское тренировочное оружие с тупым наконечником на гранёном клинке, которое использовалось для обучения фехтованию на шпагах. Итальянское слово fioretto (, , , ) означает как оружие целиком, так и наконечник на его клинке. В русском языке это оружие называлось рапира. Оружие можно было комбинировать и за счёт веса двумя рапирами можно было атаковать в бою с двух рук. Традиция ограничивать при фехтовании на fioretto зону поражения лишь корпусом связана с тем, что, во-первых, защитное снаряжение эпохи возрождения представляло собой кожаный нагрудник, во-вторых, укол узкого лёгкого клинка в руку или ногу, в отличие от укола в корпус, не приводил к быстрому выводу противника из строя, и, как свидетельствуют многочисленные описания дуэлей, дуэлянт, получивший укол в руку или ногу, часто продолжал бой (для сравнения: спортивное фехтование на шпагах основано на дуэлях «до первой крови», где для победы было достаточно лёгкого ранения в руку или ногу). Отсутствие же лезвия связано не только с тем, что  является тренировочным оружием, но и с принципом итальянской школы фехтования на шпагах: «убивать остриём, а не лезвием», а также с тем, что обычной (не боевой) шпагой практически невозможно нанести по-настоящему сильный рубящий удар. Фехтование на современных спортивных рапирах произошло от фехтования на fioretto.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джон Клементс «Рапира в вопросах и ответах»
 Questions and Answers About the Rapier 

Холодное оружие по алфавиту
Клинковое оружие